Artur Suqué i Anguera (Barcelona, 1903 – 1974) fou un esportista i empresari tèxtil català.
 Artur Suqué i Puig (Barcelona, 1930) és un empresari català, fill de l'anterior.